Burnsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burnsville (Alabama)
 Burnsville (Indiana)
 Burnsville (Minnesota)
 Burnsville (Mississippi)
 Burnsville (North Carolina)
 Burnsville (Virginia)
 Burnsville (West Virginia)

Siehe auch: Burnsville Township